Иван Александрович Герасимов:
 Герасимов, Иван Александрович (1923—1968) — Герой Советского Союза.
 Герасимов, Иван Александрович (1921—2008) — генерал армии, Герой Украины.
 Герасимов, Иван Александрович (род. 1985) — российский футболист.